Seneca ist der Name folgender Personen:
 Seneca (Lucius Annaeus Seneca, auch „Seneca der Jüngere“, Sohn Senecas des Älteren), römischer Philosoph, Dramatiker und Politiker
 Marcus Lucius Annaeus Seneca (auch, „Seneca der Rhetor“), römischer Rhetoriker und Schriftsteller, siehe Seneca der Ältere
 Decimus Seius Seneca, römischer Statthalter 
 Marcus Calpurnius Seneca, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Seneca ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Seneca (1923–2019), italienischer Historiker
 Jean-Charles Seneca (* 1945), monegassischer Degenfechter und Olympionike
 Joe Seneca (1919–1996), US-amerikanischer Komponist und Schauspieler
 Kjeld Seneca (* 1950), dänischer Fußballspieler

Seneca steht für:
 (2608) Seneca, ein Asteroid des Amor-Typs
 Piper PA-34, zweimotoriges US-Leichtflugzeug
 Seneca (Mondkrater), ein Einschlagkrater am östlichen Rand der Mondvorderseite
 Seneca (Sprache). eine Sprache
 Seneca (Volk), ein Indianervolk Nordamerikas, eines der ursprünglichen fünf Mitglieder der Irokesenliga
 Seneca – Oder: Über die Geburt von Erdbeben, Filmdrama von Robert Schwentke (2023)
 Seneca College in Toronto, Kanada
 Seneca (Rebsorte), eine Rebsorte
 Seneca Motorcar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seneca (Arizona)
 Seneca (Florida)
 Seneca (Illinois)
 Seneca (Iowa)
 Seneca (Kalifornien)
 Seneca (Kansas)
 Seneca (Maryland)
 Seneca (Michigan)
 Seneca (Mississippi)
 Seneca (Missouri)
 Seneca (Nebraska)
 Seneca (New Mexico)
 Seneca (Oregon)
 Seneca (Pennsylvania)
 Seneca (South Carolina)
 Seneca (South Dakota), im Faulk County
 Seneca (Town, Crawford County), Town(ship) in Wisconsin
 Seneca (Town, Green Lake County), Town(ship) in Wisconsin
 Seneca (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin
 Seneca (Town, Wood County), Town(ship) in Wisconsin
 Seneca (Virginia)
 Seneca (Wisconsin), im Crawford County
 Seneca Castle (New York)
 Seneca Gardens (Kentucky)
 Seneca Heights (New York)
 Seneca Hill (New York)
 Seneca Knolls (New York)
 Seneca Mills (New York)
 Seneca Village (New York)
 Seneca Park (Maryland)
 Seneca Rocks (West Virginia)

Siehe auch:
 Seneca Falls